Широ́нинцы — солдаты взвода под командованием лейтенанта П. Н. Широнина, принявшие бой с превосходящими силами вермахта возле села Тарановка (Харьковская область, УССР), со 2-го марта по 6-е марта 1943 года.

История 
В боях под Москвой и на Северо-Западном фронте отличилась 71-я морская стрелковая бригада, ставшая впоследствии 2-й гвардейской стрелковой бригадой, с апреля 1942 года была преобразована в 25-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

После Сталинградского сражения Красная армия перешла в наступление, в ходе которого вышла к Харькову. Командование вермахта создало мощную группировку юго-западнее Харькова, по численности она превосходила силы Красной армии:  78-й гвардейский полк 25-й гвардейской стрелковой дивизии, в который входил взвод лейтенанта Широнина, держал позиции в районе села Тарановка.

Взвод оборонял позиции у железнодорожного переезда в районе села. В период со 2-го по 6-е марта 1943 года взвод выдержал несколько боёв за переезд. 5-го марта противник предпринял самую мощную попытку захватить переезд, чтобы на занятые позиции могли выйти бронепоезда для обстрела Харькова. Позиции взвода атаковали 25 немецких танков и 15 бронетранспортётров. Единственное 45-миллиметровое орудие, имевшееся во взводе, было уничтожено в ходе второй атаки гитлеровцев. Однако бойцы огнём из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной смесью уничтожили 10 танков, самоходное орудие и бронетранспортёр, а огнём из пулемётов и пистолетов-пулемётов — свыше 100 солдат противника. Несколько бойцов взвода бросились с гранатами под вражеские танки, жертвуя своими жизнями. В ходе ожесточённого боя большая часть взвода погибла. В живых осталось только 6 человек. Все погибшие бойцы взвода похоронены в братской могиле в селе Тарановка.

За этот бой широнинцев стали называть «украинскими панфиловцами».

18 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 человек из взвода Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза.

Взвод Широнина

Память 

 Вечный огонь в селе Тарановка.
 Железнодорожная платформа в селе Тарановка называется «Широнино».
 В их память рыболовный траулер назван «Герои Широнинцы».
 На родине героев установлены памятники и их именами названы улицы.
 В их память в Харькове названа улица Гвардейцев Широнинцев, в Кирове — улица Широнинцев.
 Герои-широнинцы были навечно зачислены в списки 326-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии.
 Подвиг широнинцев лёг в основу сценария кинофильма Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты…».

См. также 
 Гвардейцев Широнинцев (станция метро)
 Тринадцать героев Красновки
 Панфиловцы

Примечания

Литература 
 
  (обл.)
 
 
 
 Харьковская область. Тарановка. История городов и сёл Украинской ССР, 1967, стр. 503-504 (укр.)

Списки Героев Советского Союза, удостоенных звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны
Морская пехота СССР